Garnbach ist ein geographischer Name:

 Garnbach, Ortsteil der Kleinstadt Roßleben-Wiehe im Kyffhäuserkreis, Thüringen
 Garnbach (Amper), linker Zufluss der Amper bei Eching am Ammersee, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern

Siehe auch:
 Gambach